Ruta Provincial 43 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 43, ruta provincial de Catamarca, Argentina.
Ruta Provincial 43, ruta provincial de Santa Cruz, Argentina.